

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alice de Koenigswarter, (1878-1963), philanthrope et mécène française ;
 Jules de Koenigswarter, (1904-1995), militaire et diplomate français ;
 Louis-Jean Koenigswarter, (1814-1878), juriste et économiste français.
 Maximilien de Koenigswarter, (1817-1878) banquier et homme politique français ;
 Pannonica de Koenigswarter, (1913-1988), mélomane anglaise.

Homonymie
Homonymie de patronyme